Szedlacsek István (1952) vegyészmérnök
Szedlacsek István (1966) labdarúgó, csatár